Wienholt ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Wienholt (* 1927), deutscher Unternehmer und Stiftungsgründer 
 Johann Gottfried Wienholt (1783–1835), deutscher Kaufmann und Politiker, Senator in Bremen
 Johanne Wienholt (1761–1818), deutsche Autorin

Siehe auch:
 Wienhold